Hinzert (concentratiekamp)
Hinzert (plaats) een plaats in de Duitse bondsstaat Rijnland-Palts, sinds 1969 deel van Hinzert-Pölert